Franciaország
Saint-Aubin, település Aisne megyében
Saint-Aubin, település Aube megyében
Saint-Aubin, település Côte-d’Or megyében
Saint-Aubin, település Essonne megyében
Saint-Aubin, település Indre megyében
Saint-Aubin, település Jura megyében
Saint-Aubin, település Landes megyében
Saint-Aubin, település Lot-et-Garonne megyében
Saint-Aubin, település Nord megyében
Saint-Aubin, település Pas-de-Calais megyében